Alexander Sidorenko ist der Name folgender Personen:

* Alexander Sidorenko (* 1972), weißrussischer Ringer, siehe Aljaksandr Sidarenka
 Alexander Alexandrowitsch Sidorenko (1960–2022), sowjetischer Schwimmer ukrainischer Herkunft, siehe Oleksandr Sydorenko
 Alexander Wassiljewitsch Sidorenko (1917–1982), Minister für Geologie der UdSSR